Gustavsberg, eller Gustafsberg kan syfta på:

 AB Gustavsberg – en tidigare tillverkare av hushållsporslin, sanitetsporslin (och badkar) och plastprodukter med säte i Gustavsberg
 Gustavsberg – en centralorten i Värmdö kommun
 Gustavsbergs socken – en socken i Uppland 1902–
 Gustavsbergs landskommun– en tidigare kommun i Stockholms län 1902−1973
 Gustavsbergs församling – en tidigare församling i Stockholms stift 1902–2009
 Gustavsbergs kyrka – en kyrkobyggnad i Gustavsberg i Stockholms stift
 Gustavsbergs distrikt – ett distrikt i Värmdö kommun och Stockholms län 2016–
 Gustavsberg, Karlstad – ett bostadsområde i Karlstad
 Gustavsberg, Sundsvalls kommun – en ort på Alnön utanför Sundsvall
 Gustafsberg – en tidigare badort i Uddevalla kommun
 Gustafsbergsområdet (naturvårdsområde) – ett naturvårdsområde i Uddevalla kommun
  – ett passagerarfartyg som tillhör Strömma Turism och Sjöfart AB